A Copa Parmalat, também chamada de Copa de Parma, foi uma competição internacional e amistosa de futebol organizada pela empresa Parmalat, disputada de 1993 até 1998 entre os clubes, Boca Juniors, Palmeiras, Peñarol, Juventude, Parma, Audax Italiano, Benfica e Seleção dos Estados Unidos, até então patrocinados pela empresa.

Historia 
A Copa Parmalat teve início no ano de 1993, sendo a primeira edição disputada em Parma na Itália. Foi vencida pelo Peñarol que derrotou na final a equipe do Palmeiras nos pênaltis, depois de um empate em 0x0 no tempo normal. Em 1994 a competição foi disputada em São Paulo, com Palmeiras e Peñarol repetindo a final do ano anterior, com vitória dos uruguaios novamente nos pênaltis, depois de um empate em 1x1, sendo esta edição a que contou com o maior número de clubes, com seis participantes.

Em 1995 Peñarol e Palmeiras, campeão e vice das edições anteriores, não participaram, sendo a edição vencida pelo Parma em uma vitória por 3x1 sobre o Boca Juniors, jogos disputados no Giants Stadium em Nova Jersey, Estados Unidos. Em 1996 o Peñarol voltou a vencer a competição, desta vez contra o Juventude, pelo placar de 1x0 no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul.

No ano de 1997 o torneio foi triangular, realizado em Nezahualcóyotl no México, com a participação das equipes Toros Neza do México, Universidad Católica do Chile e Parma. O resultado final foi de duas vitórias para os Mexicanos que levaram o torneio. O último ano do torneio foi 1998, nesta edição foi repetido o formato de 1996, com disputa única entre Peñarol e Juventude, sendo que o clube uruguaio sagrou-se campeão pela quarta vez no Estádio Atílio Paiva em Rivera, Uruguai.

Edições

Títulos

Por clube

Por país

Ligações externas 
 RSSSF Copa Parmalat
 Copa Parmalat - Site Campeões do Futebol

Competições oficiosas internacionais de futebol
Futebol da Itália